Fertile Ground (2005), een televisiefilm uit 2005
 Fertile Ground (film), een horrorfilm/bovennatuurlijke thriller uit 2011
 Fertile Ground (Beverly Hills 90210), een aflevering van de televisieserie Beverly Hills 90210